Спартиаты (), или гомеи ( или  «равные»), — сословие в Спарте, которое охватывало мужчин, обладавших полными гражданскими правами.

Спартиаты представляли собой сословие профессиональных воинов, для которых военная служба была единственной обязанностью. Зарождение сословия приходится на время реформ Ликурга в VIII в. до н. э., заложивших основы Спартанского государства. Спартиаты обязаны были отправлять военную службу с 20 до 60 лет; с 18 до 20 лет они несли, по всей вероятности, своего рода внутреннюю полицейскую службу.

Уклад спартиатов 
Для воспитания граждан была создана всеобщая воспитательная система — агогэ. Все мальчики из семей граждан с семилетнего возраста попадали в закрытые полувоенные школы — агелы, где обучались до 18—20 лет. Основное внимание при обучении уделялось физической подготовке, военному делу и идеологии. Условия были весьма суровы, недостаток питания и комфорта должны были приучить юношей к лишениям, связанным с военной службой. Наставники поощряли соперничество и соревнования между обучающимися, выявляя таким образом потенциальных лидеров.

Никто не мог стать гражданином, не пройдя обучение в агеле. Исключениями являются спартанские цари (не обязанные проходить такое обучение) и историк Хилон, получивший гражданство за величайшие заслуги перед Спартой. Закончив обучение, спартанец получал гражданские права и становился членом сисситии. Однако он по-прежнему находился под контролем воспитателей и старших товарищей по сисситии. Лишь достигнув 30 лет, спартиат получал право на частную жизнь и мог покинуть казарму. Однако и здесь он не мог быть полностью свободен: гражданин должен был иметь семью и детей, холостяки и бездетные сурово порицались.

Военная служба была главной и безусловной обязанностью граждан, она же была единственной возможностью выдвинуться и занять более заметное общественное положение. Все другие занятия, кроме связанных с войной, были запрещены или считались неподобающими гражданину.

Гражданин, достигший возраста 60 лет и добившийся уважения в обществе, мог быть избран в герусию — совет старейшин.

Место в структуре общества 
В военно-аристократическом государстве Спарты спартиаты являлись правящим сословием. Однако сами они — в силу своей немногочисленности и необходимости поддерживать функционирование государства — были далеко не свободны в своих занятиях: вся их жизнь с детства и до старости строго регламентировалась законами и обычаями, а обязанности, возложенные на них, должны были выполняться неукоснительно, под страхом изгнания или лишения гражданства.

Упадок спартиатов 
К V—IV вв. до н. э. сословие стало приходить в упадок. Его численность сильно сократилась из-за множества войн, в которые была вовлечена Спарта, а низкая рождаемость (из-за поздних браков и замкнутости сословия) не могла возместить потери. Кроме того, в ходе завоевательных войн спартанцы познакомились с образом жизни окружающих народов. Роскошь, удобства и свобода жизни произвели на них впечатление, и Ликурговы установления, несколько сотен лет державшие Спарту в экономической и идеологической изоляции, стали постепенно забываться.

Поражение Спарты в битве при Левктрах нанесло непоправимый ущерб численности спартиатов и положило конец гегемонии Спарты в Элладе, а последовавший захват Эпаминондом Фиванским Мессении — земли́, принадлежавшей спартиатским родам, — стал сильным ударом по спартанской экономике. Спарта из могущественного государства, распространявшего своё влияние на всю Элладу, превратилась в силу локального значения. Военное сословие потеряло своё значение, и Спарта перешла от профессиональной армии к армии-ополчению, такой же, как у других греческих полисов.

См. также 
 Маниоты

Примечания

Литература 
 Зайков А. В. Спартанская община «одинаковых» в аспекте сословной семантики // Историческая наука на рубеже веков. Статьи и материалы научной конференции, посвященной 60-летию исторического факультета Уральского государственного университета. — Екатеринбург, 2000. — С. 316—321. — ISBN 5-89088-018-7.
 Печатнова Л. Г. Формирование спартанского государства (VIII—VI вв. до н. э.) . — , 1998.
 Латышев В. В. Очерки греческих древностей.
 Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Ликург и Нума Помпилий.
 Плутарх. Древние обычаи спартанцев.

Спарта
Население Древней Греции